Статуя Афины Промахос (Афины-Воительницы, ) — бронзовая статуя работы Фидия в афинском Акрополе, посвящённая богине Афине. Не сохранилась, найдены только фрагменты постамента, на котором стояла Афина. Существует несколько римских копий, одна из них экспонируется в Музее Кьярамонти (Рим), другая известна как Афина Медичи и экспонируется в Лувре.

История 
После победы греков в битве при Марафоне в 490 до н. э. было решено создать в Акрополе новый храм, посвященный Афине. Этот храм был более узким, чем Парфенон и имел 6 колонн. Однако строительство так и не было завершено, поскольку персы захватили Афины, полностью разрушили город и все святилища Акрополя. Возвращение афинян в свой город в 478 до н. э. стало началом нового этапа в жизни Акрополя: возводится южная стена Акрополя, частично восстанавливается храм Афины Полиады, создается колоссальная бронзовая статуя Афины Промахос.

Афина Промахос — одна из ранних работ Фидия, она датирована периодом между 465—455 годами до н. э., вероятно, около 460 года до н. э. 9-метровую бронзовую статую поставили среди руин после разрушения персами Акрополя. Афина Промахос была установлена на главной улице Афинского Акрополя между Пропилеями и Парфеноном.

Фидий создал иной образ Афины — воительницы, грозной и суровой защитницы города. Правой рукой она опиралась на копье, в левой держала щит, голову венчал шлем. Одета Афина была в двойную тунику, которая спадала прямыми правильными складками. Афина Промахос воплощала в себе военную мощь Древних Афин. Скульптура Афины Промахос возвышалась над всем Акрополем. Все путешественники, прибывающие в Афины с моря, видели отблески солнца от позолоченного наконечника её копья и гребня шлема, еще на подходе к мысу Сунион.

Существует предание, что при создании статуи Афины Промахос Фидий одержал победу в творческой битве со своим коллегой Алкаменом, которому поручили разработать второй проект в надежде на эффектное исполнение. Фидий, обладая знаниями в оптике и геометрии, учёл, что удаленные детали зрительно уменьшаются в размерах. Чрезмерно увеличенная голова статуи без пьедестала казалась уродливой. Однако на высокой колонне Афина имела великолепный вид: увидев столь совершенное произведение, афиняне прославили Фидия и высмеяли Алкамена.

Позже Афина Промахос стала не единственным изображением Афины в Акрополе. Кроме нее в восточном зале Парфенона была установлена хрисоэлефантинная статуя Афины Парфенос, а также близ Пропилей стояла скульптура Афины Лемнии, обе созданы Фидием.

Афина Промахос стояла в Афинах до тех пор, когда в середине 3 века, по другим источникам позже — около 460 года н. э., скульптура вместе с другими сокровищами Акрополя и Парфенона не была вывезена в Константинополь.

См. также 
 Афина в античной скульптуре

Литература 
 John Boardman and David Finn, The Parthenon and its Sculpture.
 J. J. Pollitt, 2nd ed., 1990. The Art of Ancient Greece: Sources and Documents (Cambridge University Press).
 Jenifer Neils, ed., The Parthenon: From Antiquity to the Present.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия «Кругосвет»

Афина в скульптуре
Утраченные здания и сооружения Афинского Акрополя
Утраченные скульптуры Древней Греции
Скульптуры Афинского Акрополя
Скульптуры V века до н. э.
460-е годы до н. э.
450-е годы до н. э.
Скульптуры по алфавиту